Mõisamaa (Jõgeva), een plaats in de Estlandse gemeente Jõgeva
 Mõisamaa (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa
 Mõisamaa (Toila), een plaats in de Estlandse gemeente Toila
 Mõisamaa (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja